Impotentia ist Teil einer näheren Bezeichnung der Art der Dysfunktion der Sexualorgane des Mannes:

 Impotentia coeundi – die Unfähigkeit, den Geschlechtsakt zu vollziehen
 Impotentia generandi – die Sterilität
 Impotentia gestandi – die Infertilität
 Impotentia satisfactionis – Samenerguss ohne begleitenden Orgasmus
 Impotentia concupiscentia – Fehlen jeglichen Dranges zur sexuellen Betätigung

Siehe auch:
 Impotenz
 Vermögen (Fähigkeit)